Гобеле — название населённых пунктов.

 Гобеле — село в общине Власеница Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
 Гобеле — село в общине Источни-Стари-Град Федерации Боснии и Герцеговины (Босния и Герцеговина).